Elea (en griego Ελαία) puede referirse a:
Elea o Velia, antigua ciudad campana de Italia.
Elea o Elia, localidad de Chipre.
Elea, antigua ciudad griega de la antigua región de Eólida, en Anatolia (Turquía).
Elea, antigua ciudad griega de Epiro.
Escuela de Elea, más conocida como Escuela eleática, corriente filósofica griega de los siglos VI y V a. C.